Жулев — русская фамилия.

Известные носители 
 Жулев, Гавриил Николаевич (1836—1878) — русский поэт-юморист, драматург, актёр.
 Жулева, Екатерина Николаевна (1830—1905) — русская драматическая актриса.

См. также 
 Жулево — название нескольких населённых пунктов России.